Дзамбони () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дзамбони, Антео (1911—1926) — итальянский анархист, убит без суда по подозрению в покушении на Бенито Муссолини.
 Дзамбони, Джузеппе (1776—1846) — итальянский физик, профессор в Вероне.
 Дзамбони, Луиджи (1772—1795), итальянский революционер.
 Дзамбони, Луиджи (1767—1837), итальянский оперный певец.
 Дзамбони, Марко (род. 1977) — итальянский футболист.
 Дзамбони, Паоло (род. 1957) — итальянский сосудистый хирург, создатель концепции роли хронической цереброспинальной венозной недостаточности в патогенезе рассеянного склероза.
 Дзамбони, Филиппо (1826—1910) — итальянский историк литературы и поэт.
 Замбони, Фрэнк (1901—1988) — американский изобретатель итальянского происхождения, сконструировавший первый ресурфейсер.
 Zamboni — торговая марка лёдозаливочных машин (ресурфейсеров). Название происходит от фамилии основателя компании Фрэнка Замбони. 
 Замбони — нарицательное название ресурфейсеров.